Coast to Coast bezeichnet:
 Coast to Coast (2003), Fernsehfilm des Regisseurs Paul Mazursky aus dem Jahr 2003
 Von Küste zu Küste, amerikanischer Film von Joseph Sargent aus dem Jahr 1980
 Coast to Coast (Band), eine britische Popgruppe
 Coast to Coast Walk, Wanderweg in Nordengland